Сасовка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Сасовка — село в Свалявском районе Закарпатской области Украины.
 Сасовка — село в Компанеевском районе Кировоградской области Украины.

Река 
 Сасовка — река в Рязанской области России, приток Алёшни.

См. также 
 Сасово
 Сасовка 1-я
 Сасовка 2-я